Cet article relate le parcours de l'équipe de Pologne de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

Avant l'Euro 

En tant que pays coorganisateur, l'équipe de Pologne de football ne participe à aucun match de qualification, elle est directement qualifiée pour l'Euro 2012.

Effectif 
Le , l'entraîneur Franciszek Smuda dévoile une équipe élargie de 26 joueurs, lors d'un gala-concert mercredi à Varsovie. Blessé à l'épaule, le gardien d'Arsenal, Łukasz Fabiański, est contraint de déclarer forfait, il est remplacé par le gardien du Jagiellonia Białystok, Grzegorz Sandomierski. Le , le sélectionneur annonce sa liste définitive, il se sépare de l'attaquant du Legia Varsovie, Michał Kucharczyk, et des défenseurs Tomasz Jodłowiec (Polonia Varsovie) et Kamil Glik (Torino FC).

Euro 2012

Premier tour groupe A

Pologne - Grèce 
Pour le match d'ouverture, l'équipe de Pologne affronte la Grèce. La rencontre se solde par un match nul 1-1, avec un but du polonais Robert Lewandowski en première période, le grec Dimítris Salpingídis égalise en seconde. À la  match, le gardien polonais Wojciech Szczęsny est expulsé après une faute dans la surface de réparation sur Salpingídis. Le milieu grec Yórgos Karagoúnis se charge de transformer le penalty, mais il est arrêté par Przemysław Tytoń, gardien polonais tout fraichement rentré en jeu.

Pologne - Russie

Tchéquie - Pologne

Classement 

|}

Notes et références 

Pologne
championnat d'Europe 2012